DSW – algorytm równoważący drzewo binarne
 DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa